RTO steht für:
 The Really Terrible Orchestra, ein Laienorchester aus Schottland
 Rejected Take-Off, eine Abkürzung für einen Startabbruch in der Luftfahrt
 Required Time of Overfly, eine Abkürzung für den projektierten Überflugszeitpunkt eines Wegpunktes in der Luftfahrt
 Rapid Thermal Oxidation, ein CVD-Verfahren in der Halbleitertechnik
 Radio Telstar Offenburg, ein ehemaliger privater Hörfunksender
 Recovery Time Objective, Wiederanlaufzeit eines ausgefallenen (EDV-)Systems
 Regenerative thermische Oxidation, ein Abgasreinigungsverfahren
 Regional Transmission Organization, Preis- und Planungszone im nordamerikanischen Stromnetz
 Research and Technology Organisation (NATO), ein Thinktank der NATO
 Research and Technology Organisation, z. B. als Mitglied der EARTO (European Association of Research and Technology Organisations)
 Retransmission Time Out, Netzwerktechnik
 einen Begriff an der Börse, siehe Reverse Takeover
 Rundfunk-Tanzorchester 

RTO